Grobéty ist der Familienname folgender Personen:

 André Grobéty (1933–2013), Schweizer Fußballspieler
 Anne-Lise Grobéty (1949–2010), Schweizer Schriftstellerin